Agama kan syfta på:

 Agama (buddhism) – en term som används för att referera till de fem (fyra finns bevarade) skriftsamlingarna från tidig buddhism
 Agama (hinduism) – en hinduistisk skrift
 Agama (djur) – ett släkte i familjen agamer